Изменение уровня моря (также трансгрессия при повышении уровня и регрессия — при понижении) — явление, при котором уровень моря изменяется по отношению к уровню окружающей его суши, в результате чего суша оказывается затопленной морскими водами, либо, наоборот, суша «наступает» на море. Изменение уровня моря может происходить по климатическим (что имеет отражение в изменении речного стока и объёма ледников) и тектоническим (например, при изостатических движениях земной коры в результате таяния покровных ледниковых щитов и росте горных сооружений) причинам

Краткосрочные изменения уровня моря именуются колебаниями.

Регрессии 
Регрессии моря происходили в различных районах Земли на протяжении всей её геологической истории. В частности, регрессии подвергалось Чёрное море (уровень моря в эпоху античности был ниже современного на 10-15 м).

Геологические свидетельства 
Изменение фаций в разрезе осадочных пород является свидетельством трансгрессий и регрессий, и, зачастую легко определяется через особые условия, необходимые для создания каждого типа отложений. Например, крупнозернистые обломочные породы, такие как песок, как правило, остаются на побережье; мелкозернистые отложения, такие, как ил и карбонатные грязи, осаждаются дальше от берега, на глубине.

Таким образом, переход в осадочных колонках от прибрежных фаций (как, например, песчаник) к глубоководным (как, например, мергель), от самых старых до самых молодых пород, означает трансгрессию. Регрессия будет иметь противоположный вид, глубоководные фации сменяются прибрежными.

См. также 
 Современное повышение уровня моря

Примечания 

Экзогенные процессы
Эндогенные процессы